Лансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Лансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Лансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї